Química: 
 Silà (compost), tetrahidrur de silici de fórmula SiH₄.
 Silà (genèric), hidrurs de silici de fórmula SinH2n + 2.
 Biografies:
Silà (cognom), cognom romà
 Silà d'Ambràcia, endeví ambraciota al servei de Cir el Jove.
 Appi Juni Silà, cònsol l'any 28
 Aule Licini Nerva Silià, cònsol el 20 aC 
 Dècim Juni Silà (comissionat), comissionat romà
 Dècim Juni Silà Manlià, pretor el 142 aC 
 Dècim Juni Torquat Silà, cònsol l'any 53.
 Dècim Juni Silà (amant de Júlia), un dels amants de Júlia, neta d'August
 Dècim Juni Silà (cònsol 62 aC).
 Gai Juni Sila (cònsol any 10), cònsol l'any 10.
 Gai Juni Sila (cònsol 17 aC), cònsol el 17 aC
 Gai Juni Sila, cònsol sufecte l'any 92 en el regnat de Domicià.
 Juni Silà, cònsol en el regnat de Còmmode el 189, amb Quint Servili Silà.
 Juni Silà, cònsol en el regnat de Maximí el 237.
 Juni Silà a Àsia en el regnat de Tiberi i fou un dels seus acusadors (22).
 Luci Juni Silà, pretor el 48 aC
 Luci Juni Torquat Silà, descendent d'August
 Marc Juni Silà (cònsol any 19), cònsol l'any 19.
 Marc Juni Silà (cònsol 25 aC), cònsol el 25 aC.
 Marc Juni Silà (pretor), pretor el 212 aC
 Marc Juni Silà (cònsol any 46), cònsol l'any 46.
 Marc Juni Silà (cònsol 109 aC).
 Marc Servili Silà, cònsol del regnat de Còmmode el 188
 Quint Cecili Crètic Silà, governador romà
 Quint Servili Silà, cònsol del regnat de Còmmode el 189.
 Tit Turpili Silà, militar romà